En tonlös glottal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA. Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven h i "hål".

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa glottala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är glottal, vilket betyder att den uttalas genom att stämläpparna stänger luftflödet.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk
Den tonlösa glottala frikativan finns bland annat i arabiska (ه), finska (h), kazakiska (h, Һ, ھ), rumänska (h) och tyska (h).

Fonetik
Konsonantljud